Lozzo puede referirse a:
 Lozzo Atestino, localidad y comuna italiana de la provincia de Padua, región de Véneto.
 Lozzo di Cadore, localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto.